Wallern an der Trattnach, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk
Wallern im Burgenland, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Burgenland
Volary (Duits: Wallern), een stad in Tsjechië